Анабел Медина Гаригес и Вирхиния Руано Паскуал трябваше да защитават титлата си, но двете избраха нови партньорки.

Поставени тенисисти

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Франция